Pawelezkaja ist der Name von zwei U-Bahnhöfen in Moskau:

 Pawelezkaja (Kolzewaja-Linie)
 Pawelezkaja (Samoskworezkaja-Linie)